Anatoliy Arkadiyovytj Maksyuta (ukrainska: Анатолій Аркадійович Максюта) född 15 juni 1963, Kozatjky, Chmelnytskyj oblast, Ukrainska SSR, Sovjetunionen, är en ukrainsk politiker och sedan 3 september 2014 tillförordnad minister för ekonomisk utveckling och handel i Ukraina.

Referenser

Externa länkar 

Ukrainas ministrar
Ukrainska politiker under 2000-talet
Födda 1963
Levande personer
Män
Personer från Chmelnytskyj oblast
Ukrainska politiker
Ukrainska nationalekonomer